Pârâul Ursului se poate referi la:

 Pârâul Ursului, Ialomicioara
 Pârâul Ursului, Lotru
 Pârâul Ursului, Pârâul Argintului
 Pârâul Ursului, Râul Negru
 Pârâul Ursului, Zăganu

Vezi și 
 Râul Ursu (dezambiguizare)

Toponime românești